Sibirija je lahko:
 Sibirija, področje Rusije
 Sibirsko zvezno okrožje
 1094 Sibirija, asteroid
 Sibirija, socialna črtica Frana Saleškega Finžgarja
 Sibirija, predel Ljubljane